Мессап () — беотієць, який оселився в Італії; його ім'ям названо провінцію;

Мессап — син Нептуна, приборкувач коней, етруський цар.

Мессап — правитель Сікіону.

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Персонажі давньогрецьких міфів
Стародавня Італія